Dance Machine Club était une émission de télévision française diffusée sur M6. 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur M6